Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Andrea Gaudenzi e Goran Ivanišević 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Piet Norval (quarti di finale)

 Nicklas Kulti /  Magnus Larsson (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Karel Nováček /  Cyril Suk (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1995